Coşqun Diniyev – calciatore azero, centrocampista
 Kərim Diniyev – calciatore azero, difensore
 Şahin Diniyev – allenatore di calcio ed ex calciatore azero, centrocampista